Голлар:

 Вацлав Голлар (1607—1677) — чешский график и рисовальщик.
 Голлар (союз) — Союз чешских художников-графиков XX века